Pilatos pode se referir a:

Pilatus Aircraft - empresa fabricante de aviões localizada na cidade de Stans, Suíça.
Pilatus PC-12 - avião fabricado pela companhia Pilatus Aircraft.
Pilatus PC-21 - avião fabricado pela companhia Pilatus Aircraft.

Pessoas 

Pôncio Pilatos (em latim, Pontius Pilatus) - Procurador da província romana da Judéia que, segundo a Bíblia, condenou Jesus a morrer na cruz.

Monte
 Monte Pilatus - perto de Lucerna (Suíça)

Desambiguação